Aphidomorpha — инфраотряд насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Включает всех современных тлей и несколько небольших ископаемых надсемейств. Высшая классификация группы остаётся до конца неясной (Żyła et al., 2017).

Описание 
С более чем 5000 видов по всему миру, тли (Aphidomorpha в широком таксономическом объёме согласно Heie & Wegierek, 2009) представляют собой одну из наиболее биологически интересных групп. Они имеют исключительно сложные жизненные циклы, которые включают циклический партеногенез и сезонное чередование между неродственными группами растений-хозяев. Они значительно различаются по биологическим признакам, таким как наличие многих различных, но генетически идентичных форм самок в течение жизненного цикла, а также долговременная мутуалистическая взаимная связь с эндосимбиотическими бактериями Buchnera. Тли являются также редким примером насекомых, которые гораздо более разнообразны в умеренной зоне Северного полушария, чем в тропиках или южном полушарии
 Подобно многим членам Sternorrhyncha, они являются небольшими насекомыми, высасывающими растительные соки из флоэмы (phloem-feeders) и благодаря своей замечательной способности быстро воспроизводиться живорождением, тли являются печально известными сельскохозяйственными вредителями. Они повреждают растения не только когда питаются, но и передачей почти 30 % всех растительных вирусов.

Хромосомные числа исследованы (на 2015 год) у 1039 видов тлей, что составляет 24 % фауны мира. Диплоидный набор 2n варьирует от 4 до 72 хромосом, в том числе, 2n=16—24 у Adelgidae, 4—72 у Aphididae (то есть весь диапазон инфраотряда укладывается в это семейство), 7—40 у Greenideidae, 6—60 у Lachnidae, 6—12 у Phylloxeridae, 8—12 у Mindaridae.

Классификация 

Взаимоотношения и таксономический статус современных семейств или надсемейств тлей дискутируется. Существуют различные взгляды на общую их классификацию: одно единое надсемейство, два надсемейства (когда филлоксеры и хермесы выделяют в надсемейство Phylloxeroidea) или три отдельных (Adelgoidea, Phylloxeroidea, Aphidoidea).

Филогения
Первые попытки реконструировать филогенез тлей на основе морфологии привели к конфликтующим эволюционным сценариям . Хотя разделение тлей на три основные линии — Aphidoidea с живородящими партеногенетическими самками и Adelgoidea и Phylloxeroidea с яйцекладущими партеногенетическими самками были сопоставимы между обоими исследованиями, отношения внутри Aphidoidea, которые представляют собой около 90% современного разнообразия тли, остается неразрешенными. Общим препятствием для восстановления филогении и построения естественной классификации тлей является нехватка морфологических синапоморфий для линий более высокого уровня и трудность в определении того, является ли какая-то особенность предковым, анцестральным (плезиоморфным) или производным (апоморфным) состоянием.

Тлей (вместе с филлоксерами и хермесами) на основании морфологических данных рассматривают в качестве сестринской группы к щитовкам и червецам Coccoidea + (Psylloidea + Aleyrodoidea). Ранее (Schlee, 1969) на основании внешней морфологии и гениталий самцов их вместе рассматривали одной из двух клад внутри Sternorrhyncha: Psylloidea + Aleyrodoidea (Psylliformes) и Aphidoidea + Coccoidea (Aphidiformes). В более современных молекулярно-генетических анализах Psylloidea отделяют от корневого ствола Sternorrhyncha и рассматривают их (Campbell et al., 1994, 1995) в качестве сестринской группы ко всем остальным, включая и тлей .

Палеонтология 
Описано более 20 ископаемых семейств и надсемейств.
Древнейший представитель группы Aphidomorpha был описан из пермского периода (до 290 млн лет): †.

 Adelgoidea Schouteden, 1909
 Elektraphididae Steffan, 1968
 Mesozoicaphididae Heie, 1992
 Aphidoidea Latreille, 1802
 Bajsaphididae Homan, Zyla & Wegierek, 2015
 Canadaphididae Richards, 1966
 Cretamyzidae Heie, 1992
 Drepanochaitophoridae Zhang & Hong, 1999
 Oviparosiphidae Shaposhnikov, 1979
 Parvaverrucosidae Poinar & Brown, 2006
 Sinaphididae Zhang, Zhang, Hou & Ma, 1989
 Genaphidoidea Handlirsch, 1908
 Genaphididae  Handlirsch, 1908
 Lutevanaphidoidea Szwedo, Lapeyrie & Nel, 2014
 Lutevanaphididae Szwedo, Lapeyrie & Nel, 2014
 Naibioidea Shcherbakov, 2007
 Dracaphididae  Hong, Zhang, Guo & Heie, 2009
 Naibiidae  Shcherbakov, 2007
 Sinojuraphididae  Huang & Nel, 2008
 Palaeoaphidoidea Richards, 1966
 Ellinaphididae Kania & Wegierek, 2008
 Isolitaphididae Poinar, 2017
 Juraphididae Zyla, Blagoderov & Wegierek, 2014
 Palaeoaphididae Richards, 1966
 Rasnitsynaphididae  Homan & Wegierek, 2011
 Shaposhnikoviidae  Kononova, 1976
 Szelegiewicziidae  Wegierek, 1989
 Tajmyraphidoidea Kononova, 1975
 Burmitaphididae  Poinar & Brown, 2005
 Grassyaphididae  Heie, 2000
 Khatangaphididae  Heie, 2000
 Lebanaphididae  Heie, 2000
 Retinaphididae  Heie, 2000
 Tajmyraphididae  Kononova, 1975
 Koonwarraphis Martin, Skidmore & Stilwell, 2016
 Triassoaphidoidea Heie, 1999
 Creaphididae  Shcherbakov & Wegierek, 1991
 Triassoaphididae  Heie, 1999

Примечания

Литература

Ссылки 
 infraorder Aphidomorpha. aphid.speciesfile.org
 Aphidomorpha Becker-Migdisova and Aizenberg 1962 (aphid). fossilworks.org

Грудохоботные